ВУАК — акроним, может означать:

 Владимирская учёная архивная комиссия;
 Всеукраинский археологический комитет;
 Вятская учёная архивная комиссия.